Morningside ist 

 eine Ortschaft in Maryland, USA, siehe Morningside (Maryland)
 eine Ortschaft im Beadle County, South Dakota, USA, siehe Morningside (South Dakota)
 Nachbarschaft in Harlem, New York / New York
 ein wohlhabender Stadtteil von Edinburgh (Schottland)
 ein wohlhabender Wohnbezirk im Norden von Johannesburg (Südafrika)
 ein Ort in Queensland (Australien), siehe Morningside (Queensland)
 ein Lied von Neil Diamond
 ein Vorort der südafrikanischen Hafenstadt Durban, siehe Morningside (Südafrika)